Uriarte peut faire référence à :

Patronymes 
 Daoiz Uriarte (né en 1956), avocat, professeur et homme politique uruguayen. 
 Eduardo Uriarte Romero (né en 1945), plus connu comme Teo Uriarte, homme politique basque.
 Fermín Uriarte (1902-?), joueur de football international uruguayen.
 Fidel Uriarte (1945-2016), ancien joueur et entraîneur de football espagnol. 
 Higinio Uriarte (1843--1909), homme d'État paraguayen.
 Jon Uriarte (né en 1961), joueur de volley-ball argentin. 
 José Ramón Uriarte (né en 1967), coureur cycliste espagnol.
 Juan María Uriarte (né en 1933), homme d'Église espagnol.
 María Teresa Uriarte, mésoaméricaniste mexicaine. 
 Sugoi Uriarte (né en 1984), judoka espagnol.

Toponymes  
 Uriarte (Basauri), un quartier de Basauri situé dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.